Hexentanz steht für:

 eine Tradition im Harz, siehe Walpurgisnacht und Brockenhexe #Walpurgisnachtfeiern 
 Hexentanz (Lauingen), Tradition in Schwaben
 Hexentanz (Spiel), ein Brettspiel
 Tatort: Hexentanz, deutscher TV-Krimi